Ahmed Tlili (1916-1967), est un syndicaliste et homme politique tunisien.
 Mustapha Tlili (1937-2017), est un écrivain et intellectuel tunisien.
 
Patronyme tunisien